Mucken bezeichnet:

 das Kartenspiel Mucken (Kartenspiel)
 die Künstlergruppe Heinrich Mucken
 Das Wegziehen des Kopfes bei einer Mensur